Ota VII. Braniborský (německy Otto VII. von Brandenburg, 1262–1297) byl braniborský markrabě a templář.

Život 
Narodil se jako syn braniborského markraběte Konráda I. a Konstancie, dcery velkopolského knížete Přemysla I. Stal se braniborským markrabětem. Na svůj titul však rezignoval a vstoupil do řádu templářů. Zemřel jako templář v roce 1297 a byl pohřben v klášteře Chorin po boku svých předků.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Templáři
Pohřbení v klášteře Chorin
Narození v roce 1262
Úmrtí v roce 1297
Muži